Награда Роберто Клементе () — ежегодная награда Главной лиги бейсбола, вручаемая игроку, показавшему «лучший пример на игровом поле, спортивного поведения, участия в общественной деятельности и личный вклад в игру своей команды». Победитель выбирается путём голосования среди болельщиков и представителей СМИ. Награда была учреждена в 1971 году и первоначально называлась Наградой комиссара, но в 1973 году была переименована в честь члена Бейсбольного зала Славы Роберто Клементе, который погиб во время авиакатастрофы, когда он вёз гуманитарную помощь пострадавшим в результате землетрясения в Никарагуа.

Победители

Ссылки 
 
 
 
 

Главная лига бейсбола
Награды, появившиеся в 1972 году